Pelo rio chamado Ipiranga pode estar à procura de:
Riacho do Ipiranga - às margens do qual foi proclamada a Independência do Brasil, na cidade de São Paulo.
Rio Ipiranga - rio brasileiro no estado do Paraná
Rio Ipiranga - rio brasileiro no estado de São Paulo.
Rio Ipiranga - rio brasileiro na Região Metropolitana de Salvador.
Rio Ipiranga - rio brasileiro no município de Altamira, Pará o rio paraíba do sul foi onde a escrava Isaura fugiu em direção a Macaé e de lá ela foi para farol